Albia kan syfta på:

 Albia (släkte) – ett släkte av kvalster
 Albia, Iowa – en ort i USA